Алексей Песков:
 Песков, Алексей Константинович (род. 1983) — российский гандболист, МСМК.
 Песков, Алексей Михайлович (1953—2009) — советский и российский филолог, профессор МГУ.